Сан Андрес Пастлан има више значења:

 Општина Сан Андрес Пастлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Андрес Пастлан (Сан Андрес Пастлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику